Hinterdorf ist deutscher Name polnischer Orte:
 Hinterdorf, Mała Kamienica
 Hinterdorf, Oracze (Głogówek) 
Siehe auch:
 Hintersdorf